Уилиам Джеймс „Бил“ Мъри () е американски актьор.

Биография 
Роден е в Еванстън, Илинойс – предградие на Чикаго – и отраства в Уилмет. Той е пето от девет деца на родители от ирландско потекло.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Американски комици
Родени в Еванстън
Носители на Златен глобус
Носители на награда Еми
Носители на награда BAFTA
На живо в събота вечер